«Ат-Таавун» — саудовский футбольный клуб из города Бурайда, выступающий в Саудовской Премьер-лиге. Основан в 1956 году, под именем «Клуб Саудовской молодёжи». Домашние матчи проводит на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити», вмещающем 25 000 зрителей. Главным достижением команды является выход в финал Кубка Короля в 1990 году. В Саудовской Премьер-лиге клуб дебютировал в сезоне 1995/96, но занял предпоследнее место и выбыл в первый дивизион, через год в сезоне 1997/98 «Ат-Таавун» вернулся в Премьер-лигу, но занял последнее место и вновь вылетел из нее. С сезона 2010/11 команда вновь играет в Премьер-лиге, этот сезон стал первым, когда клуб не вылетел из высшего дивизиона после первого года пребывания в нем.

История выступлений

Достижения 
 Кубок Короля:
 Финалист (1): 1989/90

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

ФК «Аль-Таавун» Бурайда